Xena: Warrior Princess () — видеоигра 1999 года, разработанная для игровых платформ PlayStation и Game Boy Color. Основывается на телесериале «Зена — королева воинов».

В 2006 для PlayStation 2 в Европе вышла игра с таким же названием.

Сюжет 
Могущественная колдунья собирается свергнуть Зевса, правителя Олимпа, и захватить власть над миром. Чтобы осуществить свои замыслы, злодейка похищает людей для жертвоприношения; одним из её пленников стала подруга Зены Габриэль. Зена должна спасти Габриэль и остановить колдунью.

Геймплей

PlayStation 
Игра представляет собой экшн с элементами квеста и логических игр. Зена перемещается по уровням, на которых присутствуют множество врагов и препятствий, и выполняет различные задания.

Уровни в игре — незамкнутые локации, выполненные с использованием трёхмерной графики.

Также здесь нужно спасать пленников, за освобождение которых начисляются бонусы. Обычно нужно спасти пятерых пленников, находящихся в разных концах уровня. После освобождения всех пленников появляется возможность в течение определённого времени использовать спецприём, наносящий серьёзные повреждения противникам.

Часто по ходу игры нужно решать различные логические задачи, чтобы пройти дальше (например, потушить горящие ворота, сбросив на них бочку с водой, найти ключ к двери и т. д.).

Уровень здоровья как персонажа, так и противников отображается специальными индикаторами.  
 
Полезные предметы в игре в основном пополняют здоровье персонажа. Есть также специальные предметы, необходимые при прохождении (например, ключи).

Game Boy Color 
Версия для Game Boy Color представляет собой платформер с боковой прокруткой, в который играют в основном с высоты птичьего полета. Сюжет игры сосредоточен на Зене, которая застряла в мире снов, известном как Психозия, и должна найти Дарфуса, который несёт ответственность за её заточение в том месте. Зена также должна найти Морфеуса, единственного, кто может вернуть её в реальность.

Игрок управляет Зеной, которая может бегать, прыгать, карабкаться и плавать. Зена также может подбирать и использовать такие предметы, как кленовый сироп и ключи. Всего в игре можно найти 13 предметов, которые хранятся на экране инвентаря. Игрок может экипировать до двух предметов. Здоровье Зены представлено сердечками. Здоровье можно увеличить, находя контейнеры с сердцем на протяжении всей игры. В игре всего 16 уровней. Игра может быть соединена с игрой «Hercules: The Legendary Journeys», позволяя игроку играть за Геркулеса, который открывает доступ к секретным уровням.

Оценки 

«Official US PlayStation Magazine» оценил версию для PlayStation на 3,5 из 5 баллов, а «Nintendo Power» оценил версию для Game Boy Color на 3 из 5 баллов.

Джо Филдер из GameSpot дал версии для PlayStation дал оценку 4,6 из 10 и раскритиковал тот факт, что Зена беззащитна при использовании своего оружия шакрама. Филдер также отметил, что персонажи игры «все выглядят очень блочными, а фон простой и редкий». Филдер сказал, что прыжки с платформы и решение головоломок в игре не были интересными из-за плохой системы камеры в игре: «Временами камера имеет собственный разум, раскачивается то в одну, то в другую сторону в некоторых ситуациях, но требует слишком много времени, чтобы наверстать упущенное. к вашему персонажу в других. Вдобавок ко всему, элементы управления, которые позволяют вам вручную настраивать камеру, кажутся отсталыми, а перспектива смещается слишком медленно, чтобы их можно было использовать в сложных ситуациях. [...] Вы легко пройти эту игру, если вы можете найти мотивацию, чтобы попытаться это сделать, самые сложные задачи — это те, которые ставит работа с камерой». В конечном итоге Филдер пришёл к выводу, что игра «кажется, что её разработчики были настолько сосредоточены на том, чтобы сделать название привлекательным для масс, что, в конце концов, в результате получается разбавленное, тонкое, жалкое состояние игры, едва заслуживающей проката. одна покупка. Нравится Зена? Придерживайтесь телешоу, а этого выбросьте на пастбище».

Дин Остин из IGN оценил версию для PlayStation на 6,5 из 10 и отметил её устаревшую графику, но похвалил её дизайн и темп музыки, а также шакрам, назвав её «безусловно самой инновационной частью игры». Остин также написал: «Уровни сложные, но не особенно глубокие, и общее время игры является проблемой. Только у Зены могло быть так много обнаженной кожи, бегущей по заснеженным горным уровням. [...] Жаль, что Габриель больше не используется в качестве базового персонажа. Игра, в которой есть совместная игра для двух игроков, управляющих Зеной и Габриель, была бы очень кстати». Остин также жаловался на «проблемы деформации и обрезки камеры, которые возникают на протяжении всей игры. Эти две проблемы влияют на игровой процесс в неподходящее время (не говоря уже о чрезмерных всплывающих окнах)».

Джейсон Уайт из AllGame дал версии для PlayStation 3 звезды из 5 и написал: «Персонажи и боссы средние с точки зрения внешнего вида, а сама игра не очень изобретательна. Заядлые игроки сочтут это приемлемым для аренды, но большинству стойких поклонников Зены эта игра понравится». Уайт отметил, что «игровой процесс чрезвычайно прост. Хотя вы можете бродить по экрану в любом месте, сама игра представляет собой строгое линейное приключение. Зена идет по мощеной дорожке на протяжении всего приключения, что-то вроде «дороги из желтого кирпича». Вы идетё по дорожке, сражаетесь с плохими парнями, получаете ключ и проходите через ворота. Примерно так игра и проходится всё время. Между уровнями мучительно долгая загрузка. Немного замедления происходит, когда на Зену нападает слишком много врагов и одновременно, что позволяет одному или двум из них сделать свободный выстрел, пока вы пытаетесь сразиться с ними лицом к лицу». Уайт также писал: «В игре есть только два настоящих недостатка. Можно использовать так много ходов, что вам нужно несколько дополнительных пальцев, чтобы нажимать все кнопки, чтобы вы могли видеть все её ходы. [...] Другой заключается в том, что для выполнения простых задач, таких как прыжок, вам нужно использовать определенную комбинацию кнопок, иначе вы в конечном итоге пройдете мимо или приблизитесь к своей цели. Единственное, чего не хватает, это то, что вы можете атаковать только одного врага, что совсем не похожее на Зену».

Жюль Грант из «The Electric Playground» поставил игре 7 баллов из 10 и написал, что она «точно воссоздает атмосферу телесериала и использует некоторых из тех же персонажей. [... ] Эта игра всегда быстрая и яростная, а окружающая среда, особенно открытые площадки, не имеет себе равных на PlayStation». Грант раскритиковал систему камеры в игре, написав: «Работа с камерой всегда является неприятным моментом в играх с видом от третьего лица. В Зене из-за скорости рукопашного боя и действия на 360 градусов камеры становится настоящей проблемой». Однако Грант написал, что проблемы с камерой не слишком раздражают. Грант отметил «очень короткие и сфокусированные уровни», а также сложность битвы с финальным боссом, которая во многом была связана с проблемами камеры.

Джефф Лундриган из «Next Generation» дал версии для PlayStation четыре звезды из пяти и сказал: «Надежно сделанная, с несколькими приятными штрихами и продуманным дизайном, эта версия НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ».

Примечания 

Компьютерные игры 1999 года
Компьютерные игры по мотивам сериалов
Зена — королева воинов
Игры для PlayStation
Компьютерные игры, разработанные Titus Interactive
Компьютерные игры, изданные Electronic Arts